Taizé pode se referir a:
 Taizé (Saône-et-Loire)
 Taizé (Deux-Sèvres)
 Comunidade de Taizé

Desambiguações de topônimos